Ashland Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Ashland Creek (Alaska), Nome
 Ashland Creek (Arkansas), im Yell County
 Ashland Creek (Kalifornien), im Amador County
 Ashland Creek (Oregon), im Jackson County